East Camden ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Camden (Arkansas), im Ouachita County
 East Camden (New Jersey), im Camden County